est un film musical allemand réalisé par Reinhold Schünzel en 1933, avec Renate Müller en femme se faisant passer pour un homme travesti en femme, même titre pour le film de 1957 de Karl Anton. 

Le Victor Victoria de Blake Edwards avec Julie Andrews en est une nouvelle version à succès de 1982, et une version française intitulée Georges et Georgette fut tournée par le même Reinhold Schünzel (avec un coréalisateur français, Roger Le Bon) également en 1933, avec Meg Lemonnier (Georgette), Julien Carette (Georges), Lise Delamare et Paulette Dubost. Il existe aussi un remake britannique tourné en 1935 sous le titre First a Girl, réalisé par Victor Saville.

Fiche technique 
 Réalisation : Reinhold Schünzel
 Scénario : Reinhold Schünzel
 Photographie : Konstantin Irmen-Tschet 
 Musique : Franz Doelle 
 Montage : Arnfried Heyne 
 Durée : 100 min (version US 84 min) 
 Date de sortie : 1933

Distribution 
 Renate Müller: Susanne Lohr / « Comtesse Viktoria »
 Hermann Thimig: l'acteur Viktor Hempel 
 Anton Walbrook: Robert
 Hilde Hildebrand: Ellinor
 Fritz Odemar: Douglas
 Friedel Pisetta: Lilian
 Aribert Wäscher: l'agent théâtral F. A. Punkertin
 Raffles Bill: l'artiste de varietés
 Henry Lorenzen: coiffeur
 Trude Lehmann: infirmière 
 Rudolf Platte

Articles annexes 
 Liste de longs métrages allemands créés sous le Troisième Reich
 LGBT au cinéma

Liens externes 

Film allemand sorti en 1933
Film musical allemand
Film musical des années 1930
Film se déroulant dans les années 1930
Film allemand en noir et blanc
LGBT au cinéma en Allemagne
Travestissement au cinéma
Film de l'Universum Film AG
Film réalisé par Reinhold Schünzel